Zendrini är ett italienskt efternamn, som burits av bland andra:

 Angelo Zendrini (1763–1849), italiensk matematiker